Sokoto est

 Sokoto : ville du Nigeria.
 Sokoto : rivière affluent du Niger
 L'État de Sokoto : État du Nigeria.
 Empire de Sokoto : empire créé au  par Ousman dan Fodio dans le nord du Nigeria.